Эммануил Наумович Бергер (2 (15) января 1910, Киев — 7 ноября 1999, Тернополь) — украинский советский нейрофизиолог, учёный в области патологической физиологии и нейроэндокринологии; коллекционер искусства, краевед. Доктор медицинских наук (1962), профессор (1960).

Биография 
Родился в Киеве в семье владельца литографической мастерской из Проскурова. В 1928 году окончил курсы иностранных языков с квалификацией переводчика с английского, немецкого и французского языков. С 1932 года работал библиографом и директором Киевской областной медицинской библиотеки.

Окончил Киевский медицинский институт в 1935 году. В 1935—1937 годах работал директором Украинской государственной медицинской библиотеки в Харькове. В 1938 году окончил аспирантуру при Институте экспериментальной медицины в Харькове. Кандидатскую диссертацию по теме «Парасимпатический медиатор и холинэстераза при нарушениях функций вегетативной нервной системы» защитил в 1938 году под руководством Д. Е. Альперна. Был научным сотрудником, ассистентом, затем доцентом кафедры патологической анатомии Харьковского медицинского института. В 1941 году вместе с институтом был эвакуирован в Чкалов, где преподавал в ветеринарно-зоотехническом институте и медицинском училище.

С 1957 года — в Тернопольском медицинском институте, в 1959—1975 годах — основатель и первый заведующий кафедрой патологической физиологии. Диссертацию доктора медицинских наук по теме «О роли некоторых гуморальных факторов в деятельности нервной системы» защитил в 1962 году.

Э. Н. Бергер — основатель тернопольской школы патофизиологов. Основные научные труды в области нейрогуморальной регуляции в норме и патологии, в том числе монография «Нейрогуморальные механизмы нарушений тканевой трофики» (Киев: Здоров’я, 1980. — 104 с.). Другие труды в области нарушений сердечной деятельности при заболеваниях нервной системы, химических регуляторов нервной деятельности и нейротрансмиттеров (главным образом ацетилхолина). Вышедший под научной редакцией Э. Н. Бергера учебник «Патологическая физиология» (1977) был отмечен Государственной премией Украинской ССР.

На протяжении многих лет занимался коллекционированием экслибрисов и книжной графики. Коллекцию экслибрисов (12 тысяч знаков), а также книжной графики и 6134 гравюр, передал в дар Тернопольскому областному художественному музею. В последние годы жизни опубликовал ряд статей по еврейской истории Тернопольской области.

Похоронен на Микулинецком кладбище.

Семья 
 Жена — кандидат медицинских наук Неонила Семёновна Ерёменко (1927—1994), заведующая кафедрой глазных болезней Тернопольского медицинского института, племянница маршала Советского Союза А. И. Ерёменко.
 Сын — доктор физико-математических наук Александр Эммануилович Ерёменко, математик, лауреат премии Гумбольдта.
 Внук — Пол Еременко (род. 1979), американский управленец.

Примечания 

Родившиеся в 1910 году
Родившиеся 15 января
Родившиеся в Киеве
Умершие в 1999 году
Умершие 7 ноября
Умершие в Тернополе
Доктора медицинских наук
Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Преподаватели Харьковского национального медицинского университета
Преподаватели Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского
Нейрофизиологи СССР
Патофизиологи СССР
Патофизиологи Украины
Физиологи СССР
Физиологи Украины
Эндокринологи СССР
Библиофилы СССР
Библиофилы Украины
Краеведы Украины